La Colline aux coquelicots est le titre de plusieurs œuvres :

 La Colline aux coquelicots, manga shōjo japonais dessiné par Chizuru Takahashi et scénarisé par Tetsurō Sayama, paru en 1980.
 La Colline aux coquelicots, long métrage d'animation réalisé par Gorō Miyazaki, adapté du manga du même nom et sorti en 2011.